Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1998 () проводился в 1998 году в городе Калгари (провинция Альберта) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 49-й раз для юниоров-мужчин, в 28-й раз для юниоров-женщин, в 6-й раз в провинции Альберта и во 2-й раз в Калгари.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на , который проводился в марте 1998 в городе Тандер-Бей (провинция Онтарио, Канада).

В мужском и женском турнире принимало участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Джон Моррис в 1-й раз стал чемпионом), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Картер Райкрофт). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Майк Макьюэн).

В женском турнире чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Нью-Брансуик (скип Melissa McClure стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Джен Ханна). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Сьюзан Годэ).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1998
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1998

Спорт в Канаде в 1998 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Калгари
Январь 1998 года
Февраль 1998 года